Пехотная школа Армии США () — военно-учебное подразделение Армии США, располагающееся на базе Форт-Беннинг, штат Джорджия. Готовит личный состав для пехотных подразделений Армии США по различным специальностям, а также предоставляет учебно-тренировочные возможности для подготовки служащих Сил специальных операций Армии США и Корпуса морской пехоты США. Организационно подчиняется и входит в состав Центра обучения и совершенствования боевых навыков Армии США (The United States Army Maneuver Center of Excellence).

История 
Школа основана в 1934 году под командованием генерала Джорджа Маршалла. Наибольшей численности достигала во время Второй мировой войны.. С момента основания школа готовила рядовой, унтер-офицерский и офицерский состав для пехотных подразделений ВС США. В наши дни занимается также подготовкой личного состава для воздушно-десантных и разведывательных подразделений ВС США.

Организационная структура 
По состоянию на 2012 год Пехотная школа Армии США включает в себя следующие подразделения:
 197-я пехотная бригада (состоит из 13 подразделений, включая снайперскую школу, курсы подготовки экипажей БМП M2 "Брэдли", курсы подготовки командиров минометных расчетов, курсы подготовки командиров отделений тяжелого оружия)
 198-я пехотная бригада (состоит из 6 учебных батальонов, готовящих рядовой и унтер-офицерский состав для пехотных частей. Миссия батальонов описывается как подготовка из гражданских людей пехотинцев высокого класса.)
 199-я пехотная бригада (состоит из 9 подразделений, включая Парашютно-десантную школу, команду парашютистов-спортсменов и мастеров воздушной акробатики "Серебряные крылья", школу кандидатов в офицеры, школу боевых действий в горной местности, курсы подготовки лейтенантов, курсы повышения квалификации для офицеров, учебную бригаду рейнджеров)
 Различные подразделения обеспечения

Наличие в учебной пехотной бригаде подразделения для подготовки парашютистов-десантников объясняется тем, что в США Воздушно-десантные силы (Airborn) подчиняются и организационно входят в состав Армии, также как Пехота (Infantry) и Танковые войска (Armor). Кроме того, это дань исторической традиции - первые военные курсы парашютистов были основаны именно в Форт-Беннинге в 1940 году. При этом "Домом воздушно-десантных сил США" - Home of Airborn -  считается база Форт-Брэгг.

Пехотная школа Армии США имеет собственное издательство и является заказчиком, разработчиком и издателем различных военных учебников, уставов и наставлений.

Печатным изданием военно-учебного заведения является журнал "Infantry".

Ссылки 
 

Военные учебные заведения США